Akvárium může znamenat:

 akvárium – umělá vodní nádržka pro chov ryb či pěstování rostlin 
 veřejné akvárium, oceanárium – umělá vodní nádrž uzpůsobená pro pěstování mořské fauny a flóry
 Akvárium (hudební skupina) – rocková skupina
 Vůz Btax780 ČD a řady přípojných vozů od něj odvozené – někdy těmto vozům bývá přezdíváno „akvárko“, neboť udržují vyšší teplotu kvůli absenci klimatizace